Altenstadt an der Waldnaab, commune allemande de Bavière ;
 Altenstadt, commune allemande de Bavière ;
 Altenstadt, commune allemande de Bavière ;
 Altenstadt, commune allemande de Hesse ;
 Altenstadt, ancienne commune française du nord de l'Alsace ;
  Altenstadt, quartier de la commune Autrichienne de Feldkirch.